Karzin steht für

Orte in Polen:
 In der Woiwodschaft Pommern:
 Karżcino (Karzin, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Karsin (Połczyn-Zdrój) (Karzin, Kreis Belgard/Pommern)
 Karsina (Polanów) (Karzin, Kreis Köslin/Pommern)
 Karsinka (Karzin (Vorwerk), Kreis Köslin/Pommern)
 Karsino (Karzin, Kreis Schlawe/Pommern)

Orte in Iran:
 Karzin (Iran), Stadt in der iranischen Provinz Fars